Dronning Josephine eller Dronning Josefine kan henvise til flere dronninger med dette navn:

Ikke-regerende dronninger 
 Joséphine de Beauharnais (1763–1814), fransk kejserinde 1804–1810 og dronning af Italien 1805–1810 som ægtefælle til kejser Napoléon 1.
 Joséphine de Beauharnais (1807–1876), dronning af Sverige og Norge 1844–1859 som ægtefælle til Kong Oscar 1.

Se også 
 Josefine